Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tommy Haas era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Jürgen Melzer.

Roger Federer ha battuto in finale 6–4, 6–1, 3–6, 6–4 Jiří Novák.

Teste di serie

  Tommy Haas (secondo turno)
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  Albert Costa (primo turno)
  Carlos Moyá (semifinali)

 Jiří Novák (finale) 
 Roger Federer (campione) 
n/a
 David Nalbandian (primo turno) 
 Xavier Malisse (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2002
ATP Tour 2002